Dit is een lijst van planetoïden 9901-10000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9901) - || 1997 NV || 1 juli 1997 || Kleť
|-
| (9902) Kirkpatrick || 1997 NY || 3 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (9903) Leonhardt || 1997 NA1 || 4 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (9904) Mauratombelli || 1997 OC1 || 29 juli 1997 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (9905) Tiziano || 4611 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9906) Tintoretto || 6523 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9907) Oileus || 6541 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9908) Aue || 2140 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9909) Eschenbach || 4355 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9910) Vogelweide || 3181 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9911) Quantz || 4129 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9912) Donizetti || 2078 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9913) Humperdinck || 4071 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9914) Obukhova || 1976 UJ4 || 28 oktober 1976 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9915) Potanin || 1977 RD2 || 8 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (9916) Kibirev || 1978 TR2 || 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (9917) - || 1979 MK || 26 juni 1979 || C. Torres
|-
| (9918) - || 1979 MK3 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9919) Undset || 1979 QF1 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9920) - || 1981 EZ10 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9921) - || 1981 EO18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9922) Catcheller || 1981 EO21 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9923) - || 1981 EB24 || 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9924) - || 1981 EM24 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9925) - || 1981 EU24 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9926) - || 1981 EU41 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9927) Tyutchev || 1981 TW1 || 3 oktober 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (9928) - || 1981 WE9 || 16 november 1981 || Perth Observatory
|-
| (9929) McConnell || 1982 DP1 || 24 februari 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (9930) Billburrows || 1984 CP || 5 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (9931) Herbhauptman || 1985 HH || 18 april 1985 || A. Mrkos
|-
| (9932) Kopylov || 1985 QP5 || 23 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (9933) Alekseev || 1985 SM3 || 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (9934) Caccioppoli || 1985 UC || 20 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (9935) - || 1986 CP1 || 4 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (9936) - || 1986 PN4 || 8 augustus 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| (9937) Triceratops || 1988 DJ2 || 17 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (9938) Kretlow || 1988 KA || 18 mei 1988 || W. Landgraf
|-
| (9939) - || 1988 VK || 3 november 1988 || T. Kojima
|-
| (9940) - || 1988 VM3 || 11 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (9941) Iguanodon || 1989 CB3 || 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (9942) - || 1989 TM1 || 8 oktober 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (9943) - || 1989 UG3 || 29 oktober 1989 || M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| (9944) - || 1990 DA3 || 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (9945) - || 1990 KX || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (9946) - || 1990 ON2 || 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (9947) - || 1990 QB || 17 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (9948) - || 1990 QB2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (9949) Brontosaurus || 1990 SK6 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (9950) ESA || 1990 VB || 8 november 1990 || C. Pollas
|-
| (9951) Tyrannosaurus || 1990 VK5 || 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (9952) - || 1991 AK || 9 januari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (9953) - || 1991 EB || 7 maart 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9954) Brachiosaurus || 1991 GX7 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (9955) - || 1991 PU11 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9956) Castellaz || 1991 TX4 || 5 oktober 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (9957) Raffaellosanti || 1991 TO13 || 6 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (9958) - || 1991 VL1 || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9959) - || 1991 VF2 || 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9960) Sekine || 1991 VE4 || 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (9961) - || 1991 XK || 4 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9962) Pfau || 1991 YL1 || 28 december 1991 || F. Börngen
|-
| (9963) Sandage || 1992 AN || 9 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (9964) Hideyonoguchi || 1992 CF1 || 13 februari 1992 || T. Seki
|-
| (9965) GNU || 1992 EF2 || 5 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (9966) - || 1992 ES13 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (9967) Awanoyumi || 1992 FV1 || 31 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9968) - || 1992 JS2 || 4 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (9969) Braille || 1992 KD || 27 mei 1992 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (9970) - || 1992 ST1 || 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (9971) Ishihara || 1993 HS || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9972) Minoruoda || 1993 KQ || 26 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (9973) Szpilman || 1993 NB2 || 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (9974) Brody || 1993 OG13 || 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (9975) Takimotokoso || 1993 RZ1 || 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9976) - || 1993 TQ || 9 oktober 1993 || S. Shirai, S. Hayakawa
|-
| (9977) - || 1994 AH || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9978) - || 1994 AJ1 || 7 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9979) - || 1994 VT || 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9980) - || 1995 BQ3 || 31 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9981) - || 1995 BS3 || 31 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9982) - || 1995 CH || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9983) Rickfienberg || 1995 DA || 19 februari 1995 || D. di Cicco
|-
| (9984) Gregbryant || 1996 HT || 18 april 1996 || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| (9985) Akiko || 1996 JF || 12 mei 1996 || R. H. McNaught, H. Abe
|-
| (9986) Hirokun || 1996 NX || 12 juli 1996 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (9987) Peano || 1997 OO1 || 29 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (9988) Erictemplebell || 1997 RX6 || 9 september 1997 || P. G. Comba
|-
| (9989) - || 1997 SG16 || 27 september 1997 || N. Kawasato
|-
| (9990) - || 1997 SO17 || 30 september 1997 || T. Okuni
|-
| (9991) Anežka || 1997 TY7 || 5 oktober 1997 || Z. Moravec
|-
| (9992) - || 1997 TG19 || 8 oktober 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (9993) Kumamoto || 1997 VX5 || 6 november 1997 || J. Kobayashi
|-
| (9994) Grotius || 4028 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9995) Alouette || 4805 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9996) ANS || 9070 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9997) COBE || 1217 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9998) ISO || 1293 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9999) Wiles || 4196 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10000 Myriostos || 1951 SY || 30 september 1951 || A. G. Wilson|}

Planetoïdenlijsten